Саритал, или Сари-Тал:

 Саритал – село в Таджикистане
 Саритал — сельская община в Таджикистане